Aman Johal () es un actor de cine indio-canadiense.

Sus créditos incluyen Una pandilla de pelotas (2005), Juno (2007) y como Ahmet de India en la película Jennifer's Body en 2009.

Aman Johal ganó el Premio Joven Artista por Mejor Elenco en Una pandilla de pelotas.

Referencias

Enlaces externos 
 Aman Johal en Internet Movie Database

Actores de Columbia Británica
Actores masculinos de Canadá